200 m stylem dowolnym mężczyzn – jedna z konkurencji pływackich, które odbyły się podczas XXVIII Igrzysk Olimpijskich. Eliminacje i półfinał miały miejsce 15 sierpnia, a finał 16 sierpnia. 

Zwycięzcą wyścigu został Ian Thorpe z Australii, który pobił rekord olimpijski, uzyskawszy czas 1:44,71. Srebrny medal z czasem 1:45,23 zdobył mistrz olimpijski w tej konkurencji z 2000 roku, Holender Pieter van den Hoogenband. Brąz wywalczył Michael Phelps reprezentujący Stany Zjednoczone. Phelps w finale ustanowił nowy rekord obu Ameryk (1:45,32).

Terminarz 
Wszystkie godziny podane są w czasie greckim (UTC+03:00) oraz polskim (CEST).

Rekordy 
Przed zawodami rekord świata i rekord olimpijski wyglądały następująco:

W trakcie zawodów ustanowiono następujące rekordy:

Wyniki

Eliminacje

Półfinały

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał

Przypisy 

200 m stylem dowolnym mężczyzn